Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Pingguo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jing-Jing Lu che ha battuto in finale Tetjana Lužans'ka 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Julie Coin (secondo turno)
 Ling Zhang (secondo turno)
 Julia Glushko (primo turno)
 Jing-Jing Lu (campioni)

 So-Jung Kim (secondo turno)
 Tetjana Lužans'ka (finale)
 Sheng-Nan Sun (quarti di finale)
 Qiang Wang (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Pingguo 2011